Red Bull este o băutură energizantă.

Red Bull se mai poate referi la:
Red Bull GmbH, compania care produce băutura energizantă
Red Bull Records, casă de discuri independentă deținută de companie

Echipe sportive deținute de Red Bull GmbH
În fotbal:
FC Red Bull Salzburg, un club din Salzburg, Austria
Red Bull Arena (Salzburg), stadionul clubului de mai sus
New York Red Bulls, un club din New York, care evoluează în Major League Soccer
New York Red Bulls NPSL
Red Bull Arena (New Jersey), stadionul clubului de mai sus
RB Leipzig, un club din Leipzig, Germany 
Red Bull Arena (Leipzig), stadionul clubului de mai sus
Red Bull Brasil, un club din São Paulo, Brazilia
Red Bull Ghana, un club din Sogakope, South Tongu District, Ghana

În curse auto:
Red Bull Racing, una din cele două echipe de Formula 1 ale Red Bull, bazată în Milton Keynes, Anglia
Red Bull Racing Team, o echipă de NASCAR
Red Bull Technology
Red Bull Junior Team
Scuderia Toro Rosso (traducere italiană pentru Echipa Red Bull), cea de-a doua echipă de Formula 1 a lui Red Bull, bazată în Faenza, Italia
Triple Eight Race Engineering (Australia)

În hochei:
EC Red Bull Salzburg
EHC München

În baschey:
Barako Bull Energy Boosters (2000–2011)

Sponsorizări de către Red Bull
Red Bull Air Race World Series
Red Bull Barako
Red Bull BC One
Red Bull Drifting World Championship
Red Bull Flugtag
Red Bull Trolley Grand Prix
Red Bull X-Fighters

Alte utilizări
Red Bull, a Schlitz Malt Liquor from Pabst Brewing Company
Red Bull Theatre, a seventeenth century playhouse in London
Red Bull (Imaginary Creature), an imaginary creature from the fantasy novel The Last Unicorn by Peter S. Beagle
 The 34th Infantry Division (United States), the "Red Bull" division in the United States National Guard with members from Minnesota and Iowa
 Red Bull Highway (Minnesota), a commemorative designation for Interstate 35 in Minnesota in honor of the 34th Infantry (Red Bull) Division
 Red Bull Highway (Iowa), a commemorative designation for U.S. Route 34 in Iowa in honor of the 34th Infantry (Red Bull) Division